Shotwell bezeichnet:

 Gwynne Shotwell (* 1963), amerikanische Ingenieurin
 James T. Shotwell (1874–1965), kanadisch-US-amerikanischer Historiker
 Shotwell (Programm), Bilderverwaltungsoftware